Per Francesco Antonio Grimaldi (o Francesco Antonio Grimaldi) si può intendere:
Francescantonio Grimaldi (Seminara, 10 maggio 1741  – Napoli, 8 febbraio 1784), giurista e filosofo, esponente dell'illuminismo napoletano, fratello di Domenico Grimaldi.
Francescantonio Grimaldi (Seminara, 1759 – Napoli, 22 ottobre 1799), rivoluzionario, martire della Repubblica Napoletana (1799), figlio di Domenico Grimaldi.